

Persone
 Claude Houben (1926) – ex bobbista belga
 Frans Houben (1968) – ex cestista olandese
 Hubert Houben (1953) – storico tedesco
 Hubert Houben (1898-1956) – velocista tedesco
 Jan Andries Houben, noto come Carlo di Sant'Andrea (1821-1893) –  religioso olandese 
 Max Houben (1898-1949) – bobbista belga
 Philippe Houben (1881 – ...) – nuotatore e pallanuotista belga naturalizzato francese
 Rom Houben (1963) – sportivo belga

Altro
 Reazione di Houben-Hoesch – reazione di chimica organica